Монкошиці — польський топонім, яким називають такі населенні пункти:
 Монкошиці — село в гміні Санток Гожовського повіту Любуського воєводства;
 Монкошиці — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства;
 Монкошиці — село в гміні Кобиля-Гура Остшешовського повіту Великопольського воєводства.